Манькі́вський — українське прізвище.

 Маньківський Борис Микитович (1883–1962) — радянський невропатолог, академік Академії медичних наук СРСР.
 Маньківський Григорій Ілліч (1897–1965) — радянський вчений у галузі гірничої справи, член-кореспондент АН СРСР.
 Маньківський Григорій Тимофійович (1853-після 1921) — священик Подільської губернії, депутат 3-ї та 4-ї Державної Думи Російської імперії.
 Маньківський Микита Борисович (1914) — український невропатолог і геронтолог, доктор медичних наук.
 Маньківський Микита Іванович (?-1912) — російський військовий лікар, дійсний статський радник.
 Маньківський Микола Степанович (1859–1919) — російський адмірал.
 Маньківський Олександр Федорович (1868–1946) — російський і болгарський гістолог, професор.

Див. також
 Маньківська
Українські прізвища